Dime puede referirse a:
 Dime, una ciudad griega, en Acaya.
 Dime, el nombre que reciben los 10 centavos de dólar estadounidense y también el nombre de la moneda de ese valor.
 Dime, el nombre en Reino Unido e Irlanda de una barrita de chocolate.
 Dime, un álbum del grupo de rock cristiano Guardian.
 Dime, una canción interpretada por Beth en representación de España para el Festival de la Canción de Eurovisión 2003.
 Dime (2007), una canción de la banda mexicana de pop punk Delux.
 DIME (DIrect Memory Execute), técnica de acceso a memoria incorporada por el bus AGP.
 Dime, una canción de Jencarlos Canela